Big Reedy Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Big Reedy Creek (Reedy Creek), Florida 
 Big Reedy Creek (Green River), Kentucky 
 Big Reedy Creek (Tallahala Creek), Mississippi